szczeciogon reliktowy – gatunek z monotypowego rodzaju z rodziny popielicowatych (gryzoń)
 szczeciogon szantowaty – gatunek z monotypowego rodzaju z rodziny jasnototowatych (roślina okrytozalążkowa)